Тре́бухов () — село, входит в Броварскую городскую общину Броварского района Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 6446 человек. Занимает площадь 12,5 км².

Местный совет 
Село Требухов — административный центр Требуховского сельского совета.

Адрес местного совета: Киевская обл., Броварский р-н, с. Требухов, ул. Гоголевская, 5.

Примечания

Ссылки 
 Требухов на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Броварского района